Росон:

 Росон — город на юге Аргентины, в департаменте Росон.
 Росон, Артуро (1885—1952) — аргентинский военный.

См. также 
 Роусон